AIH har flere betydninger:

 Académie Internationale d'Héraldique
 AIH – erhvervsorganisation i Aaborg-området
 Andelssamfundet i Hjortshøj.